Witasek ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Witasek (1865–1910), österreichische Botanikerin 
 Lisa Witasek (* 1956), österreichische Schriftstellerin, dritte Ehefrau von Ephraim Kishon
 Stephan Witasek (1870–1915), Vertreter der Grazer Schule für experimentelle Psychologie

Siehe auch:

 Witaseks Glockenblume, eine Pflanzenart der Glockenblume
 SC Witasek Kärnten, österreichischer Damen-Handballverein